Csapó József (1734–1799) orvos
Csapó József (1896–?) orvos, gyermekgyógyász
Csapó M. József (1911–1979) mezőgazdasági szakíró
Csapó I. József (1938) mezőgazdasági szakíró
Hasonló néven
 Tunyogi Csapó József (1790–1858) jogtanár, a Magyar Tudós Társaság levelező tagja